Slovo Abažúr (z fr. abat-jour) má několik významů.
 Abažúr (okno) – šikmé okno, které propouští světlo shora, ale zamezuje výhled
 Abažúr (bednění) – bednění vytvářející desku postavenou šikmo před okno, takže umožňuje osvětlení a současně narušení výhledu
 zastarale stínítko (na lampě apod.)